TUR ou Tur est un code, un acronyme, un patronyme, un toponyme ou un nom commun qui peut se référer à :

Code 

TUR ou tur est un code, qui signifie :
 
 Turquie, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays)
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), la Turquie a pour code alpha-2 TR
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, la Turquie a pour code TR
 Turquie, selon la liste des codes pays du CIO
 Turquie, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, la Turquie a pour code alpha-2 TU
 Turc, selon les normes ISO 639-2 et ISO 639-3 des codes de langue

Acronyme 
 Tableau urbain réduit, la partie basse tension d'un transformateur électrique. Depuis le début du siècle les TUR sont remplacés par des TIPI (Tableau interface de puissance et d’information)
 Transports urbains de Reims, devenu Citura depuis 2011
 Traversée urbaine de Reims, pour l'autoroute A344, ancien tronçon de l'autoroute A4

Personnalités 

 Naftali Herz Tur-Sinai (1886-1973), chercheur biblique ;
 Ali Tur (1889-1977), architecte français ;
 Jean Tur, écrivain ;
 Thierry Tur (né en 1958), footballeur français ;
 Arlene Tur, actrice et mannequin américaine contemporaine ;
 Zoey Tur (1960-), journaliste américaine transgenre et pilote professionnelle.

Toponyme 
 La Tur est une rivière en Roumanie et en Hongrie.
 Tur, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie en Pologne
 Tur, un village de la voïvodie de Łódź en Pologne

Nom commun 

 Le Tur du Caucase est le nom local donné à Capra caucasica, dans la sous-famille des Caprinae.

Autres 
 
 Tur Bus, entreprise chilienne de transport interurbain de voyageurs.

Notes et références 

Code
Homonymie